bergen in Frankrijk
Puy de Dôme
Puy de Sancy
een Frans departement: Puy-de-Dôme

in samenstellingen:
Puy-de-Serre, Vendée 
Puy-Sanières, Hautes-Alpes
Puy-Saint-André, Hautes-Alpes
Puy-Saint-Eusèbe, Hautes-Alpes
Puy-Saint-Gulmier, Puy-de-Dôme 
Puy-Saint-Martin, Drôme
Puy-Saint-Pierre, Hautes-Alpes
Puy-Saint-Vincent, Hautes-Alpes
ook:
gemeenten met de naam Le Puy